Palinski bezeichnet:
als Familienname:
 den polnischen Gewichtheber Ireneusz Paliński
 den Serienhelden Mario Palinski in den Krimis von Peter Millwisch